Wasserhaltung steht für:

 Wasserhaltung (Bauwesen), Verfahren zur Trockenlegung von Baugruben
 Wasserhaltung (Bergbau), das Entfernen des Grubenwassers aus dem Untertagebereich
 Wasserhaltung (Tunnelbau), Maßnahmen, um anfallendes Bergwasser sicher abzuhalten, zu fassen und abzuleiten
 Kanalhaltung im Wasserbau, die Wasserhaltung in einem schiffbaren Kanal

Siehe auch:
 Wasserhaltungsmaschine
 Haltung (Kanalisation)